De Liberaal Constitutionalistische Partij is de naam van verschillende politieke partijen:
 De Liberaal Constitutionalistische Partij (Nicaragua), een politieke partij in Nicaragua
 De Liberaal Constitutionalistische Partij (Mexico), een voormalige politieke partij in Mexico